Слабченко — українське прізвище. Відомі носії:

 Слабченко Михайло Єлисейович (1882—1952) — український історик і правник, академік ВУАН.
 Слабченко Тарас Михайлович (1904—1937) — історик культури.

Українські прізвища
Прізвища на -енко